Борис Лагутин:
 Лагутин, Борис Александрович (1925—1983) — советский футболист.